Christine Dumitriu Van Saanen (née en 1932), écrivaine, ingénieure et docteure en géologie canadienne ;
 Dumitru Dumitriu (né en 1945), ancien entraîneur et joueur roumain de football ;
 Ioana Dumitriu (née en 1976), mathématicienne américano-roumaine ;
 Petru Dumitriu (né en 1924-), écrivain roumain.